A 2008–2009-es német labdarúgókupa a 66. kiírása volt az évente megrendezésre kerülő országos kupának. 2008. augusztus 7-én kezdődött az ötödosztályú SV Niederauerbach és az 1. FC Köln közötti mérkőzéssel, a rendezvény 2009. május 30-án ért véget a Bayer 04 Leverkusen és az SV Werder Bremen közötti döntővel. A győztes indulási jogot szerzett a 2009–2010-es Európa-ligában.

A 2006-ban hozott döntés értelmében a profi klubok tartalékcsapatai nem szerepelhetnek a kupában.

DFB-Pokal

1. forduló

2. forduló

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Lásd még 
 2008–2009-es Fußball-Bundesliga
 2008–2009-es 2. Fußball-Bundesliga

Jegyzetek

További információk 
 A DFB hivatalos honlapja 
 Kicker.de 

Nemetlabdarugokupa
Nemetlabdarugokupa
Német labdarúgókupa